De Russische Supercup 2013 werd gespeeld op 13 juli 2013 in het Stadion Olimp-2 in Rostov aan de Don. Landskampioen en bekerwinnaar CSKA Moskou nam het op tegen de nummer twee uit de Russische competitie Zenit Sint-Petersburg. CSKA won overtuigend met 3-0, na doelpunten van Keisuke Honda (2x) en Sergej Ignasjevitsj.

Wedstrijddetails

2013
Supercup
Supercup
Rusland
Sport in Rostov aan de Don